Талингчан ()

 Талингчан (район) — один из районов Бангкока.
 Талингчан (станция) — узловая железнодорожная станция, в одноимённом районе Бангкока.